

Ільїнка — село, Мінська область, Березинський район
 Ільїнка — село, Мінська область, Червенський район

Ільїнка — село, Єсільський район, Північноказахстанська область

Ільїнка — село, Казанський район, Тюменська область
 Ільїнка — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Ільїнка — селище, Міждуріченський міський округ, Кемеровська область
 Ільїнка — село, Чувашія, Моргауський район
 Ільїнка — село, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Ільїнка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Ільїнка — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Ільїнка — селище, Оршанський район, Марій Ел
 Ільїнка — присілок, Учалинський район Башкортостан
 Ільїнка — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Ільїнка — село, Читинський район, Забайкальський край
 Ільїнка — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край
 Ільїнка — село, Шипуновський район, Алтайський край
 Ільїнка — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Див. також 
 Іллінка
 Ільїнське

ru:Ильинка